Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник — государственное учреждение культуры, крупнейший музей Костромы и Костромской области.

История 

Основание музея в Костроме относится к 1891 году и связано с деятельностью Костромской губернской ученой архивной комиссии. В 1913 г. комиссия разместилась в здании Романовского музея, построенного к празднованию 300-летия Дома Романовых по проекту городского архитектора. Новое здание в начале Павловской улицы (ныне пр. Мира) было открыто в присутствии императорской семьи. Первые коллекции музея имели отношение к истории царской династии Романовых

С 1913 года музей неоднократно реорганизовывался. На протяжении всего XX столетия музейный фонд пополнялся уникальными предметами: художественные и графические работы Ефима Честнякова, коллекция оружия дворян Черевиных, восточная коллекция Г. А. Ладыженского и др.

В 1958 году в Ипатьевском монастыре создан Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Работы, произведённые костромской реставрационной мастерской, позволили освободить древние постройки от позднейших искажений.

В 1993 году, несмотря на многочисленные протесты, территория Нового города была передана в пользование монашеской общины. В 2004 году весь комплекс монастыря со скандалом был передан в пользование Русской православной церкви, а коллекции музея-заповедника были экстренно размещены в различных неприспособленных помещениях.

Дата реорганизации — август 2005 года. В состав единого музея вошли два крупнейших музея города и области: Костромской государственный объединенный художественный музей и Костромской государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник «Ипатьевский монастырь».

2018 год — из состава музея-заповедника вышли филиалы:

 Вохомский краеведческий музей
 Макарьевский краеведческий музей
 Межевской историко-художественный музей
 Парфеньевский литературно-художественный музей
 Чухломский краеведческий музей имени А. Ф. Писемского
 Нейский краеведческий музей

Экспозиции музея 
Фонды музея-заповедника представлены постоянно-дейтвующими экспозициями и выставками, расположенными в семи исторических объектах центральной части города: здании бывшего Дворянского собрания, здании Романовского музея, здании бывшей Гауптвахты, здании бывшей Пожарной каланчи, бывших Рыбных (Торговых) рядах, бывшей усадьбе губернатора и доме градоначальника, а также в филиалах районных центров Костромской области.
 Здание Дворянского собрания (1780 год; перестройка 1837–1838 годы) — одно из лучших гражданских сооружений города в стиле классицизма середины XIX века. Изначальный купеческий дом при капитальном ремонте был достроен южным крылом с залом для собраний и изменен в части декора фасадов, интерьеров. Первоначально в здании было устроено 46 печей, но в 1866 году 27 печей разобрали, заменив их механическими. В 1891 году часть территории Дворянского собрания занял Музей древностей, располагавшийся здесь до 1913 года. Первый этаж дома не перестраивался, здесь до сих пор сохраняются комнаты под сводами. Чугунная лестница ведет на верхнюю галерею, откуда можно пройти в гостиную, по обе стороны которой находятся большой и малый залы. В большом зале примечательны лепные изображения гербов городов Костромской губернии. Костромское Дворянское собрание (Кострома) дважды посещалось русскими царями. В 1858 году на балу костромских дворян побывали император Александр II с супругой Марией Александровной, а в 1913 году в ходе романовских торжеств собрание посетило семейство Николая II во главе с самим царем. В советское время в этих стенах вновь разместились музейные экспозиции.
 Выставки, посвященные жизни Костромы и костромских дворян в XIX веке, в том числе истории о визите в Кострому императора Николая II. 
 Выставочный проект «Губернские истории. Маня дорогая, прощай...» — об истории двух поколений одной костромской семьи второй половины XIX- начале XX веков..
 Романовский музей (1913 год) — здание в неорусском стиле костромского архитектора Н. И. Горлицына. Изначально здание планировалось для размещения в нем Музея древностей и Романовского отдела. В дни празднования 300-летия царствующей династии на торжественном открытии здания 19 мая 1913 года присутствовал император Николай II с членами императорской семьи. 
 Постоянная экспозиция «Три века искусства» — открыта с 21 июня 2013 года и представлена образцами художественной коллекции, формировавшейся на протяжении длительного периода. Еще в далеком 1913 году к открытию Академия живописи и Императорский Эрмитаж выделили музею Костромы ряд живописных и графических произведений, а позднее была получена первая партия картин из Государственного музейного фонда – пейзажи Ивана Шишкина, Константина Коровина, Николая Клодта. В 1918 году фонды музея пополнились обширной художественной коллекцией портретов из национализированных дворянских усадеб. В экспозиции также представлены произведения Ивана Айвазовского, Леонарда Туржанского, Александр Головина и др.
 Постоянная экспозиция «Костромское боярство: кадры для трона» — работает с конца 2009 года, представляет события Смутного времени и историю древних боярских родов.

 Постоянная экспозиция «Мое забытое, родное…» — о творчестве русского художника и скульптора Ефима Васильевича Честнякова.
 Здание бывшей Гауптвахты (1823-1826 годы) — памятник архитектуры первой трети XIX века, одна из достопримечательностей города, входящая в архитектурный ансамбль Сусанинской площади. Выстроено на месте обветшавшей деревянной гауптвахты. В здании расположен военно-исторический отдел Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с постоянно-действующими экспозициями и выставками военной тематики. 
 Постоянная экспозиция «Русь и Российская империя» — о воинах средневековой Руси и Российской императорской армии.
 Постоянная экспозиция «От выстрела «Авроры» до салюта Победы» — об участии костромичей в Гражданской, Великой Отечественной войнах и военных конфликтах.
 Постоянная экспозиция «Наследники воинской славы предков» — о воинских частях и соединениях, дислоцировавшихся в Костромском крае.
 Постоянная экспозиция «Коллекция оружия из фондов Костромского музея-заповедника» — разные виды оружия и средств защиты.
 Здание бывшей Пожарной каланчи (1825 год) — одна из главных достопримечательностей города, входящая в комплекс архитектурного ансамбля Сусанинской площади. Имеет статус уникального памятника, охраняемого государством и ЮНЕСКО. Здание высотой 35 метров, в котором располагались пожарные депо, жилые помещения работников и вспомогательные службы, выстроено в виде античного храма с шестью портиками и смотровой площадкой наверху. С 2005 года в здании расположился отдел музея-заповедника — музей «Пожарного дела».
 Постоянная выставка с экспонатами по истории пожарной службы Костромы.
 Здание бывших Рыбных (Торговых) рядов (начало XIX века) — построены в составе комплекса Торговых рядов, включающего в себя: Красные ряды (Гостиный двор), Пряничные ряды, Мучные ряды, Квасные и многие другие. Здание вошло в состав Костромского музея-заповедника в августе 2010 года. 
 Картинная галерея — используется как площадка для организации выставок художников.
 Бывшая усадьба губернатора — памятник архитектуры конца XVIII- середины XIX веков.  После посещения Костромы в 1834 году императором Николаем I весь комплекс городских общественных строений был передан под усадьбу губернатора. В 1913 году, в дни празднования 300-летия династии Романовых, её посетил Николай II. Здание вошло в состав музея-заповедника в 2016 году после полномасштабной реставрации, и в нем разместился музей истории Костромского края. 
 Постоянная экспозиция об истории Костромы и губернии.

Основные коллекции 
Численность коллекции — свыше 500 тысяч музейных предметов.
 Ценная и редкая книга — уникальные издания XVI—XX веков, в том числе родословные книги, рукописи, военные уставы, карты и мн. другое;
 Нумизматика и фалеристика — медали, монеты, ордена и знаки отличия XVI—XX веков:
 Археология — предметы по истории Костромы XII—XVII веков, античные, из курганов;
 Древнерусское искусство и живопись XVIII—XX веков — иконы Костромской школы XVI—XVIII веков, коллекция провинциального портрета, произведения художников русского авангарда;
 Графика — XVIII—XX веков, в том числе коллекция русского лубка, русских акварелистов XIX века, военных плакатов периода I-й Мировой, Гражданской и II-й мировой войны;
 Коллекция уникального художника Ефима Честнякова (музей — обладатель самой большой коллекции его работ).
На экспозициях и выставках музея-заповедника и филиалов проводятся более 70 экскурсий различной тематики, позволяющих продемонстрировать историко-культурное наследие Костромы и Костромской области.
В структуре музея-заповедника работают: информационно-образовательный центр «Виртуальный филиал Государственного Русского музея», представляющий коллекцию ведущего музея России; музейный центр «Щедрое яблоко», работающий над циклами мероприятий по программам, затрагивающим проблемы эстетического, патриотического, семейного воспитания, музейной педагогики, музееведения. Готовится к открытию туристический центр «Визит».
Белый зал Дворянского собрания дает возможность проводить музыкальные вечера, филармонические концерты, презентации и пресс-конференции.
Опыт участия Костромского музея-заповедника в международных выставочных проектах отмечен призом Золотая пальма в 1997 году (Certificate International Programme «Partnership for the sake of progress». Munchen — Tel-Aviv).
Коллектив музея — победитель конкурса «Авангард туриндустрии», проводившемся администрацией области в номинациях «Лучшая туристическая программа по Костромской области» (2006), «Лучший экскурсовод — 2007».

Филиалы 
 Буйский краеведческий музей имени Т. В. Ольховик
 Галичский краеведческий музей
 Кологривский краеведческий музей имени Г. А. Ладыженского
 Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства
 Мемориальный музей генерала армии М. С. Малинина
 Нерехтский краеведческий музей
 Солигаличский краеведческий музей имени Г. Н. Невельского
 Судиславский краеведческий музей
 Сусанинский краеведческий музей
Шарьинский краеведческий музей

Литература 
 Костромской государственный объединенный художественный музей. Альбом. — М., «Белый город», 2002.
 Костромская икона XVIII—XIX вв. — М., 2004.
 Сухарева Т. П. Костромской художественный музей: события, факты, люди — Кострома, 2006.

См. также 
 Кострома
 Ипатьевский монастырь
 Романовский музей

Ссылки 
 Официальный сайт музея
 «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» - Всероссийский реестр музеев

Примечания 

Музеи Костромской области
Художественные музеи России
Исторические музеи России
Архитектурные музеи России